GSO lahko označuje:
 gensko spremenjeni organizem
 geostacionarna orbita
 IATA koda za Piedmont Triad International Airport v Severni Karolini (ZDA)